Rock (天角星ゴーレムのロック, Tenkakusei Gōremu no Rokku) est un personnage de fiction de l'univers Saint Seiya. Spectre du Golem, de l'étoile Céleste de la Cible, Rock apparaît durant le "Mekaï-Hen" du Chapitre Hadès.

Gardien de la Troisième Prison 
Tout comme son compagnon Yvan, Spectre du Troll, Rock était considéré comme étant un des Spectres les plus puissants de l'armée d'Hadès. Il est le premier Spectre que rencontrent les Chevaliers de Bronze Shiryu du Dragon et Hyôga du Cygne. Rock annonça qu'il ne laisserait aucun ennemi passer la Troisième Prison, mais les chevaliers d'Athéna ne prêtèrent pas attention au Spectre et continuèrent leur chemin en courant.

Vexé et haineux, Rock décida de leur faire payer ce manque d'attention qu'il considéra comme une insulte. Il déclencha son attaque "Rolling Bomber Stone" sur Shiryu et Hyôga. Les deux chevaliers furent sur le point d'être ensevelis sous des tonnes de roches lorsque shiryu décida de réduire à néant non seulement les roches, mais aussi le Spectre du Golem par la même occasion. Déclenchant sa puissante attaque "Rozan Sho Ryu Ha", Shiryu pulvérisa les rochers ainsi que le Spectre.

Avant de mourir, les derniers mots de Rock furent : "Très... Très fort..."

Surplis 
La surplis de Rock représente le Golem, créature issu de la mythologie juive.

Technique 
 Rolling Bomber Stone

Voix 
Dans la version originale, Rock est doublé par Yasuhiko Kawazu.

Spectres d'Hadès

en:List of Saint Seiya characters#The 108 Specters
pt:Rock de Golem